La Romagne kan syfta på:
 La Romagne, Ardennes
 La Romagne, Maine-et-Loire